Levasseur kan syfta på:

 Nicolas Levasseur (1791–1871), fransk operasångare
 Pierre Levasseur (1890–1941), fransk flygplanskonstruktör
 Pierre Émile Levasseur (1828–1911), fransk nationalekonom
 Levasseur PL 8, franskt dubbeldäckat flygplan från 1927
 René-Levasseur-ön, stor ö omgiven av Manicouaganreservoaren i Québec i Kanada

Franska efternamn